Парламентские выборы состоялись в Словении 3 октября 2004 года. По их результатам победила Словенская демократическая партия, получившая 29 из 90 мест в парламенте. Лидер партии Янез Янша был избран парламентом на пост Премьер-министра Словении 9 ноября 2004 года.

Результаты

Примечания 

Словения
2004 год в Словении
Парламентские выборы в Словении
Октябрь 2004 года
События 3 октября